Мендо́са () — прізвище іспанського походження, а також іспаномовний топонім.

 Андрес Мендоса (* 1978) — перуанський футболіст.
 Антоніо де Мендоса (*1490 — † 1552) — іспанський державний діяч, віце-король Нової Іспанії та Перу.
 Бейбіс Мендоса (1974) — колумбійський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Ґарсія Уртадо де Мендоса (* 1535 — † 1609) — іспанський військовик, губернатор Чилі.
 Джессіка Мендоса (* 1980) — американська софтболістка, олімпійська чемпіонка.
 Едуардо Мендоса (* 1943) — іспанський каталонський письменник.
 Іван Лопес Мендоса (1993) — іспанський футболіст, правий захисник
 Мігель Мендоса (1989) — філіппінський співак та композитор.
 Педро де Мендоса (* 1487 — † 1537) — італійсько-іспанський мореплавець, конкістадор, дослідник нових земель.
 Херонімо де Мендоса Ґалавіс — колумбійський державний діяч, член Президії (1831).

 Мендоса (провінція) — провінція Аргентини.
 Мендоса (Аргентина) — місто в Аргентині, столиця однойменної провінції.
 Мендоса (річка) — річка в однойменній аргентинській провінції.

Іспанські прізвища